Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2002 проходили с 11 по 21 февраля. На победу, как у мужчин, так и у женщин претендовало по 10 команд. Свои чемпионские титулы защищали мужская сборная Швейцарии и женская сборная Канады. На играх состоялся дебют женской сборной России по кёрлингу.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Квалификация 

Квалификация команд проходит согласно трём предолимпийским чемпионатам мира. На них сборные получают определённое количество очков за свою итоговую позицию и 10 лучших команд по сумме проходят на Олимпийские игры.

Мужчины

Команды

Групповой этап

Плей-офф

Женщины

Команды

Групповой этап

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный Олимпийский отчёт 
 Результаты на sports-reference.com  

Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2002